Denumirea de Beala Voda se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Beala Voda, un sat în comuna Malko Tărnovo, regiunea Burgas;
 Beala Voda, un sat în comuna Belene, regiunea Plevna.